Kasparick ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Kasparick (1955–2016), deutscher evangelischer Geistlicher
 Ulrich Kasparick (* 1957), deutscher Pfarrer und ehemaliger Politiker (ehemals SPD)